Домажир — село в Україні; Яворівський район, Львівська область
 Домажир — річка в Україні, ліва притока Верещиці (басейн Дністра). Львівська область
 Домажир — ведмежий притулок в Україні; Яворівський район, Львівська область